Лома де Пиједра има више значења:

 Лома де Пиједра (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Пиједра (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Пиједра (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Пиједра (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Пиједра (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику